Барелла () — итальянская фамилия.

Известные носители 
  (род. 1956) — итальянский прыгун с шестом, чемпион Италии на открытом воздухе (1982, 1984, 1985) и в помещениях (1982, 1984).
 Барелла, Николо (род. 1997) — итальянский футболист.

См. также